Boško je lahko: 
 Boško, moško osebno ime
 Boško (arheološko najdišče), arheološko najdišče pri naselju Stepani